Sezon Ekstraligi czeskiej rozegrany zostanie na przełomie 2019 i 2020 roku jako 27. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czech w hokeju na lodzie. Organizatorem rozgrywek jest Czeski Związek Hokeja na Lodzie. W rozgrywkach weźmie udział 14 zespołów. Obrońcą tytułu jest drużyna HC Oceláři Trzyniec.

Sezon zasadniczy

Linki zewnętrzne 
 

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2019 w Czechach
2020 w Czechach
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie